Чемпіонат Швейцарії з хокею 1987 — 76-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). За підсумками чемпіонату, чемпіоном став ХК «Лугано» (2 титул). НЛА покинули: ЕХК «Кур» та «Ольтен», які вибули до НЛБ.

Регламент 
За регламентом чемпіонат проходив у два етапи, на першому етапі команди грали в чотири кола. На другому етапі клуби які зайняли перші чотири місця вийшли в плей-оф, де розіграли призові місця чемпіонату.

Кваліфікація

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири

Плей-оф

Півфінали 
 ХК «Лугано» — ХК «Амбрі-Піотта» серія 3:0 — 5:4 (2:3,1:0,2:1), 4:1 (0:1,1:0,3:0), 7:1 (2:0,2:1,3:0)
 ХК «Давос» — ХК «Клотен» серія 2:3 — 7:3 (2:2,3:0,2:1), 5:2 (1:1,3:1,1:1), 2:3 (1:1,0:0,1:2), 1:5 (1:2,0:2,0:1), 4:7 (0:3,3:0,1:4)

Матч за 3 місце 
 ХК «Амбрі-Піотта» — ХК «Давос» 6:8 (4:2,1:4,1:2), 7:3 (1:0,3:1,3:2)

Фінал 
 ХК «Лугано» — ХК «Клотен» серія 3:0 — 6:2 (1:0,1:1,4:1), 3:1 (0:0,3:1,0:0), 4:0 (1:0,2:0,1:0)

Найкращі бомбардири (плей-оф)

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1987 у швейцарському спорті